Lubuk Besar (Kemuning), een plaats in Indonesië
Lubuk Besar (Asam Jujuhan), een plaats in Indonesië
Lubuk Besar (Lubuk Besar), een plaats in Indonesië
Lubuk Besar (Tiang Pumpung Kepungut), een plaats in Indonesië
Lubuk Besar (Limapuluh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing